Oscar Wanscher er navnet på flere personer:

 Oscar Wanscher (kirurg) (1846-1906) – dansk kirurg og professor
 Oscar Wanscher (prosektor) (1906-1956) – dansk læge, dr. med. og prosektor